Westenfeld può riferirsi a:
 Westenfeld – frazione della città tedesca di Bochum
 Westenfeld – frazione della città tedesca di Römhild
 Westenfeld – frazione della città tedesca di Sundern (Sauerland)